Joan XIX o Romà de Túsculum fou fill de Gregori I de Túsculum. Fou senador de Roma des del 1015 i quant fou elegit Papa (fou consagrat el juny del 1024) va mantenir el càrrec i fou l'únic que va tenir els dos poders: temporal i religiós.

Va morir a Roma el 9 de desembre de 1033.

Papes de Roma del segle XI
Senyors de Roma
Morts a Roma
Religiosos de Roma
Polítics de Roma